Rio de Contas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio de Contas (kommun), Bahia, 
 Rio de Contas (vattendrag), Bahia, Piatã, 

Robotskapade Brasilienförgreningar